Jelša (Lukovica), een plaats in de Sloveense gemeente Lukovica
 Jelša (Šmartno pri Litiji), een plaats in de Sloveense gemeente Šmartno pri Litiji